Sehrohr steht für:
 das Periskop, ein optisches Instrument für Beobachtungen aus einer Deckung heraus
 ein einfaches Rohr zur Abblendung störender Lichtquellen bei astronomischen Beobachtungen, siehe Fernrohr #Geschichte